Delgadillo kan som auktorsförkortning betyda:

 Claudio Delgadillo
 Raymundo Ramírez Delgadillo

Robotskapade auktorsförkortningar